El Embocadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Embocadero, Veracruz, ort, Ilamatlán, 
 El Embocadero, Querétaro Arteaga, ort, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar